Альтос-дель-Росарио () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Боливар.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1637 году алькальдом-ординарием города Момпос Диего Ортисом Ньето. Муниципалитет Альтос-дель-Росарио был выделен в отдельную административную единицу в 1973 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, к югу от рукава Китасоль реки Магдалена, на расстоянии приблизительно 225 километров к юго-востоку от города Картахена, административного центра департамента. Абсолютная высота — 21 метр над уровнем моря.
Муниципалитет Альтос-дель-Росарио граничит на севере и востоке с территорией муниципалитета Барранко-де-Лоба, на юге — с муниципалитетом Тикисио, на западе — с муниципалитетом Пинильос. Площадь муниципалитета составляет 304 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 13 669 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,3 % от населения Альтос-дель-Росарио, женщины — соответственно 47,7 %. В расовом отношении негры, мулаты и райсальцы составляли 87,7 % от населения города; белые и метисы — 12,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 76,8 %.

Экономика 
Основу экономики Альтос-дель-Росарио составляют сельское хозяйство и рыболовство.
68 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 20 % — промышленные предприятия, 12 % — предприятия сферы обслуживания.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Боливар